Antal este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Árpád Antal (1925-2010), scriitor, istoric literar și profesor de istorie literară maghiar din România
 Árpád-András Antal (n. 1975), politician român de etnie maghiară
 Barnabás Antal (n. 1942), scriitor și poet maghiar
 Dániel Antal (1901-1972), scriitor, memorialist și profesor de agronomie, maghiar din România
 Emilian Antal (1894-1971), episcop vicar din România
 Gábor Antal (n. 1922), scriitor, poet și ziarist maghiar
 Géza Antal (1866-1934), scriitor, autor și episcop maghiar
 István Antal (n. 1948), politician român de etnie maghiară
 István-János Antal (n. 1958), deputat român
 János Antal (1907-1943), scriitor, poet, jurnalist și redactor maghiar
 László Antal-tânărul (1930-1993), scriitor și lingvist maghiar
 Liviu Antal (n. 1989), fotbalist român
 Mihály Antal (1792-1850), scriitor și lingvist maghiar
 Nimród Antal (n. 1973), scenarist, actor și regizor american de etnie maghiară
 Sándor Antal (1882-1944), scriitor, jurnalist, traducător și sculptor maghiar
 Szanda Antal-Vincze (n. 1920), demnitar comunist român de origine maghiară
 Veronica Antal (1935-1958), româncă de religie romano-catolică, membră a Ordinului Franciscan Secular și a Militia Immaculatae⁠
 Zsolt Antal (n. 1972), schior de fond român

Nume de familie românești
Nume de familie ungurești